Le mot subtilis est originellement une déclinaison (notamment le nominatif singulier masculin ou féminin) d'un adjectif latin signifiant « subtil », au sens propre (« fin, délié, ténu ») comme au sens figuré (« fin, délicat, pénétrant »).

En taxonomie, le mot subtilis est employé comme épithète spécifique pour nommer diverses espèces animales et végétales. Pour les articles consacrés à de telles espèces, consulter la liste générée automatiquement.

Notes et références

Notes

Références 

Épithète spécifique